Herodes (, ) ist der Name mehrerer Angehöriger der herodianischen Dynastie im antiken Palaestina:
 Herodes der Große (ca. 73 v. Chr.–4 v. Chr.), Erbauer des herodianischen Tempels in Jerusalem, das Matthäusevangelium schreibt ihm den Kindermord in Bethlehem zu
 Herodes Archelaos (23 v. Chr–ca. 18 n. Chr.), Ethnarch von Samaria, Judäa und Idumäa, Sohn Herodes’ des Großen und seiner vierten Ehefrau Malthake
 Herodes Boethos (* ca. 22 v. Chr.), erster Ehemann der Herodias, Vater von Salome, Sohn Herodes’ des Großen und seiner siebten Ehefrau Mariamne
 Herodes Antipas (20 v. Chr.–ca. 39 n. Chr.), Sohn Herodes’ des Großen und seiner vierten Ehefrau Malthake, Tetrarch in Galiläa und Peräa, im Neuen Testament lässt er Johannes den Täufer hinrichten und spielt eine Rolle im Prozess Jesu
 Herodes Philippos (ca. 20 v. Chr.–34 n. Chr.), Tetrarch in Ituräa und Trachontis, Sohn Herodes’ des Großen und seiner fünften Ehefrau Kleopatra
 Herodes von Chalkis (ca. 12 v. Chr.–48 n. Chr.), Tetrarch von Chalkis, Enkel Herodes’ des Großen
 Herodes Agrippa I. (10 v. Chr.–44 n. Chr.), König von Judäa, erscheint in der Apostelgeschichte als „König Herodes“, der Jakobus den Älteren hinrichten lässt; Bruder des Herodes von Chalkis
 Herodes Agrippa II. (27 n. Chr.–nach 93 n. Chr.), letzter König von Judäa, Sohn Herodes Agrippas I.; begegnet in der Apostelgeschichte dem gefangenen Apostel Paulus beim Statthalter Festus

Sonstige Personen:
 Tiberius Claudius Atticus Herodes († ca. 137 n. Chr.), römischer Senator, Vater des Herodes Atticus
 Herodes Atticus (101–ca. 177), griechisch-römischer Redner, Politiker und Mäzen
 Septimius Herodianus († ca. 267), Prinz von Palmyra

Siehe auch:
 Herodas
 Herodian